National Democratic Alliance (ang. NDA, hindi राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, Narodowy Sojusz Demokratyczny) – współczesna indyjska koalicja partyjna.
 non-disclosure agreement (ang. NDA, umowa poufności) – termin prawniczy.